Ramblewood kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Ramblewood (New Jersey)
Ramblewood (Pennsylvania)